Stachycoremium är ett släkte av svampar. Stachycoremium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stachycoremium